Monestir de Sant Esteve de Banyoles, monestir benedictí a Banyoles (Pla de l'Estany)
 Sant Esteve d'Abella de la Conca, església romànica d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Sant Esteve d'Andorra la Vella, església romànica a Andorra la Vella
 Església de Sant Esteve d'en Bas, església a Sant Esteve d'en Bas (Garrotxa)
 Sant Esteve de Caldes, església romànica a Caldes de Malavella (la Selva)
 Sant Esteve de Canapost, església preromànica de Canapost (Baix Empordà)
 Sant Esteve de Cantallops, església romànica de Cantallops (Alt Empordà)
 Sant Esteve de Castellviny, església romànica del poble de Castellviny (Sort, Pallars Sobirà)
 Sant Esteve de Caulès, edifici preromànic al municipi de Caldes de Malavella (la Selva) prop del poble de Caulès
 Sant Esteve de Cervelló, antic nom de l'església de Santa Maria de Cervelló
 Sant Esteve del Coll, església al municipi de Llinars del Vallès (Vallès Oriental)
 Sant Esteve de Comià, església al municipi de Borredà (Berguedà) 
 Sant Esteve de la Doma, conjunt romànico-gòtic al municipi de la Garriga (Vallés)
 Sant Esteve d'Estanya, ermita al municipi de Benavarri (Franja de Ponent)
 Sant Esteve de Ferriols, ermita al municipi de Bellprat (Anoia) 
 Sant Esteve de Guils, església romànica a Guils de Cerdanya
 Sant Esteve de Llanars, església parroquial de Llanars (Ripollès)
 Sant Esteve d'Olius, església romànica d'Olius (Solsonès)
 Sant Esteve d'Olot, església parroquial a la ciutat d'Olot (la Garrotxa) 
 Sant Esteve d'Orbanyà, església parroquial del poble nord-català d'Orbanyà (Conflent)
 Sant Esteve d'Ordal, església al municipi de Subirats (Alt Penedès) 
 Sant Esteve de Pallerols de Rialb, església parroquial del poble de Pallerols de Rialb (La Baronia de Rialb, Noguera)
 Sant Esteve (Palamós), ermita al municipi de Palamós (Baix Empordà) 
 Sant Esteve de les Pereres, església de Fontanals de Cerdanya (Baixa Cerdanya)
 Església de Sant Esteve (Venècia), església de Venècia (Itàlia)
 Església de Sant Esteve (València), església de València (País Valencià)
 Sant Esteve de Ripollet, església parroquial a la vila de Ripollet (Vallès Occidental) 
 Sant Esteve de la Selva de Mar, església al nucli urbà de la població de la Selva de Mar (Alt Empordà) 
 Catedral de Sant Esteve de Viena